Austryggen är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Inget land gör anspråk på området. Toppen på Austryggen är  meter över havet. Austryggen ligger på ön Peter I Øy.

Terrängen runt Austryggen är varierad. Havet är nära Austryggen åt nordost. Den högsta punkten i närheten är Lars Christensentoppen,  meter över havet,  kilometer väster om Austryggen. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Västantarktis
Berg i Antarktis 500 meter över havet eller högre